Jan Doležal – calciatore croato
 Josef Doležal – marciatore cecoslovacco
 Martin Doležal – calciatore ceco
 Michal Doležal – calciatore ceco
 Michal Doležal – sciatore ceco
 Zdeněk Doležal – ex pattinatore artistico su ghiaccio cecoslovacco